Messier 67 (M67), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M67 (Groot-Brittannië)
 M67 (Mashreq)